Johann von Fahrensbach ist der Name folgender Personen:

* Johann III. von Fahrensbach († nach 1557), Domherr der Kirche von Ösel, Hauptmann in Estland
 Johann VI. von Fahrensbach († um 1627), polnischer Offizier